Le Sonnet 104 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : TO me faire friend you neuer can be old,
For as you were when firſt your eye I eyde,
Such ſeemes your beautie ſtill:Three Winters colde,
Haue from the forreſts ſhooke three ſummers pride,
Three beautious ſprings to yellow Autumne turn'd,
In proceſſe of the ſeaſons haue I ſeene,
Three Aprill perfumes in three hot Iunes burn'd,
Since firſt I ſaw you freſh which yet are greene.
Ah yet doth beauty like a Dyall hand,
Steale from his figure,and no pace perceiu'd,
So your ſweete hew,which me thinkes ſtill doth ſtand
Hath motion,and mine eye may be deceaued.
   For feare of which,heare this thou age vnbred,
   Ere you were borne was beauties ſummer dead.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

104